Xie kan syfta på:

 Xie (namn) – vanligt efternamn
 Xie (mytisk person) – Shangdynastins mytologiska förfader